Ильи́нское — село входящее в Слободской район Кировской области, центр Ильинского сельского поселения.

География 
Находится село на левом берегу реки Белая Холуница в 52 км от Кирова и в 17 км от Слободского на федеральной трассе Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь».

Площадь Ильинского составляет ~500000м2.

В состав Ильинского сельского поселения входят ДОЛ "Белочка" и село Ильинское.

История 
Первое упоминание датируется 1615 годом в Дозорной книге князя Звенигородского о селе Холуново-Ильинское, а в Писцовой книге купца Доможирова 1629 год переписан «в Слободском уезде в Холуницком стане погост над рекою Холуницею, да в нём церковь тёплая пророка Ильи». Село возникло у Кайского коммерческого тракта Вятка — Соликамск. Первая застройка была радиусной. Улицы лучами расходились от площади близ церкви. После большого пожара в XIX веке застройка стала современной. Из-за малоплодородной земли основным занятием было кузнечное дело.
Главное украшение села — это церковь. Она не раз перестраивалась, но всегда была визитной карточкой села.

Первым председателем волости при советской власти был Шутов Аркадий Васильевич.

В 1977 году в волости было два совхоза: «Заречный» и «Ильинский», бригада Слободского откормочного совхоза в д. Бажгалы, рыбхоз «Талицкий», Петринский торфоучасток, участок сельэлектро, ПМК−248, лесничество, 2 отделения связи, 14 предприятий торговли и общественного питания, 9 магазинов, 4 столовые, 18 учреждений народного образования, 3 медпункта, 3 клуба, 3 библиотеки, 2 пионерских лагеря.

При разделении в 1977 году Ильинского сельсовета появилось два сельских округа — Ильинский и Салтыковский. Первым главой Ильинского с/о был Прилуков Сергей Яковлевич. В 2006 году произошло упразднение сельских округов и образовано Ильинское сельское поселение в составе бывших Ильинского и Салтыковского сельских округов.

Население

Промышленность 
 Деревообрабатывающее предприятие
 Пельменная

Образование 
В селе действует средняя школа, детский сад «Огонёк», и учреждение дополнительного образования Ильинская ДМШ.

Достопримечательности 
В селе есть несколько достопримечательностей:
 Церковь Ильи пророка.
 Обелиск.
 Мемориальная доска.
 Дом культуры.

Религия 
Главной религией является Православие.
Хоть и церковь и в запущении, но она всё-таки работает и есть приход. Есть кладбище на два поселения — Ильинское и Октябрьский. Раньше было два кладбища: одно на краю села, а другое — у церкви на месте нынешнего стадиона. Есть легенда о том, что при постройке его трупы не убрали, а сравняли могилы с землёй.

Люди, связанные с селом 
 Доможиров Иван Борисович — купец первой гильдии одним из первых точно описал село Ильинское.
 Васнецов Иоанн Максимович — самый известный священнослужитель за всю историю Ильинской церкви.
 Шутов, Пётр Иванович — герой Советского Союза. Жил, родился, учился в селе Ильинском.

Ссылки 
https://sch-ilinskoe.nethouse.ru

https://rodnaya-vyatka.ru/places/80499

https://ilinkasad.ucoz.net

https://school-muz.nethouse.ru

Примечания 

Населённые пункты Слободского района